Coats kan syfta på:

 Dan Coats
 Michael Coats
 Coats, Kansas
 Coats, North Carolina

Se även 
 Coats Island
 Coats Land